Lugo (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Ravenna
Lugo (provincie), een Spaanse provincie
Comarca de Lugo, een Spaanse comarca
Lugo (Spanje), de hoofdstad van de Spaanse gelijknamige provincie
Lugo-di-Nazza, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Lugo di Vicenza, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza